Жилка:
 Жилка — мелкая жила (сухожилие).
 Жилка — сосудистая ткань растений, расположенная в губчатом слое мезофилла листа.
Жилка — тяж, проходящий по середине пластинки листа мха, образованный, вытянутыми клетками, часто расположенными в несколько слоев.
 Жилка — утолщение на крыле насекомого.
 Жилка, также рыболовная жилка — нить для изготовления рыболовных снастей.

Фамилии и прозвища 
 Дмитрий Иванович Жилка (1481—1521) — удельный князь Углицкий.
 Жилка, Владимир Адамович (1900―1933) ― белорусский поэт.
 Жилка, Штепан (род. 1988) — чешский шахматист.

Прочее 
 Жилка — обиходное название микрорайона «Жилплощадка» Московского района Казани.
 «Жилка» — организованная преступная группировка, орудовавшая с конца 1970-х по середину 2000-х годов на территории Казани.